Parritas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Parritas, Chihuahua, Saucillo, 
 Parritas, Michoacán de Ocampo, Madero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar